Николай Русев може да се отнася за:

 Николай Русев (футболист)
 Николай Русев (художник)
 Николай Русев (офицер)